Raymond Lambert, dit "Raylambert", peintre et illustrateur français (1889-1967)
 Raymond Lambert, alpiniste suisse (1914-1997)

Voir aussi